Dieser Artikel behandelt die Ungarische Fußballolympiaauswahl während der Olympischen Sommerspiele 1972.

Olympia-Qualifikation 

Als Titelträger der Olympischen Sommerspiele 1968 war Ungarn automatisch für die Olympiade 1972 qualifiziert.

Olympia-Endrunde

Kader

Spiele 
In der Vorrunde ging es nach einem Sieg gegen den Iran und einem Unentschieden gegen Brasilien im letzten Spiel gegen Dänemark um den Gruppensieg, den sich der Titelverteidiger mit einem Sieg sicherte. Durch drei Siege in der Zwischenrunde gegen die DDR, BR Deutschland und Mexiko zogen die Ungarn ins Finale ein. In diesem musste man sich jedoch den Polen geschlagen geben.

Vorrunde (Gruppe 3) 

|}

Zwischenrunde (Gruppe A) 

|}

Finale

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

Ungarn
Ungarische Fußballnationalmannschaft
Fussball 1972